Il campionato di pallacanestro femminile 1948-1949 è stato il diciottesimo organizzato in Italia. La Federazione Italiana Pallacanestro decise di unificare i due gruppi del campionato precedente, creando un girone all'italiana di nove squadre. Era previsto il pareggio.

È stato vinto per la prima volta dall'Indomita Roma, che ha preceduto in classifica i campioni uscenti del Bernocchi Legnano e l'Ambrosiana Milano.

Classifica

Verdetti 
 Campione d'Italia:  Indomita Roma.
 Formazione: Giuliana Bertea, Francesca Cipriani, Luciana Farri, Gabriella Folliero, Lia Francia, Marilena Marchi, Gianna Marietti, Bruna Marinello, Clara Tampe, Annamaria Tonini, Annamaria Ferrero, Rossellina Micossi, Donatella Amoroso. Allenatori: Aldo Giordani e Muzio Toti.
 Assi Firenze, PTT Trento e AP Udinese retrocedono. Ambrosiana Milano e Lega Nazionale Trieste non sono ammesse al campionato 1949-50.

Note 
A.P. Udinese ritirata il 14 marzo 1949 dopo 5 rinunce.

Bibliografia 
 Almanacco illustrato del basket '90. Modena, Panini, 1989.

Pallacanestro nel 1948
Pallacanestro nel 1949
1949